Boyfriend (Alphabeat), een nummer van de Deense groep Alphabeat
Boyfriend (Ariana Grande), een nummer van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande en popduo Social House
Boyfriend (Justin Bieber), een nummer van de Canadese zanger Justin Bieber
Boyfriend (band), een band die is opgericht in 2011 van zes Zuid-Koreaanse jongens